Le tournoi de tennis de Moscou est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie Premier, se dispute du 14 au .

Simona Halep remporte le simple dames. En finale, elle bat Samantha Stosur, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Svetlana Kuznetsova et Samantha Stosur.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou (ATP 2013)
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Kremlin
Sport en Russie en 2013
Tennis en octobre 2013